Slag bij Andernach (876), de eerste veldslag bij Andernach
 Slag bij Andernach (939), de tweede veldslag bij Andernach